Angevino puede referirse a:
 Lo relativo a Anjou.
 Lo relativo a la Casa de Anjou.
 Lo relativo a la Casa de Plantagenet.
 El Imperio Angevino formado por los Plantagenet durante el siglo XII en Inglaterra y Francia, que tuvo presencia en los Estados cruzados; y ya en el siglo XIII, en el Reino de Sicilia (hasta las Vísperas sicilianas, 1282). También se usa la expresión Imperio anglonormando, con un sentido más amplio (desde Guillermo el conquistador).
 Los partidarios de Felipe de Anjou o de Borbón en la Guerra de Sucesión Española de 1700-1715 (llamados angevinos, borbónicos, felipistas o botiflers); por oposición a los partidarios de Carlos de Austria o de Habsburgo (llamados austracistas, carolinos, imperiales, vigatans o maulets).

Notas